Aeolia – planetoida o numerze katalogowym 396
 Aeolia (Eolia) – w mitologii greckiej córka Amytaona
 Aeolia (Eolia) – w mitologii greckiej wyspa, siedziba Eola
 Aeolia (Eolia) – kraina historyczna w Azji Mniejszej

Zobacz też 
 Eolia – strona ujednoznaczniająca